Massachusetts ist der Name folgender Orte:
 Massachusetts, ein Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika

Massachusetts ist der Name folgender Musikalben:
 Massachusetts (Album), ein Album der Bee Gees aus dem Jahr 1973
 Massachusetts (Scud-Mountain-Boys-Album), ein Album der Scud Mountain Boys aus dem Jahr 1996

Massachusetts ist der Name des folgenden Musicals:
 Massachusetts – Das Bee Gees Musical, mit Songs der Bee Gees aus den Jahren 1967–2003

Massachusetts ist der Name folgender Songs:
 Massachusetts (Lied), ein Lied der Bee Gees aus dem Jahr 1967
 Massachusetts, ein Lied von The Tattoos aus dem Jahr 1967
 Massachusetts, ein Lied von Los Salvajes aus dem Jahr 1967
 Massachusetts, ein Lied von Feel Free aus dem Jahr 1968
 Massachusetts, ein Lied von Bor Gostiša aus dem Jahr 1968
 Massachusetts, ein Lied von Sil Austin aus dem Jahr 1970
 Massachusetts, ein Lied der Han River Angels aus den 1980ern
 Massachusetts, ein Lied von Arlo Guthrie aus dem Jahr 1981
 Massachusetts, ein Lied von Bernard Davidson aus dem Jahr 1989
 Massachusetts, ein Lied der Scud Mountain Boys aus dem Jahr 1996
 Massachusetts, ein Lied von Ylvis aus dem Jahr 2013

USS Massachusetts ist der Name folgender Schiffe oder Klassen der US Navy:
 , mehrere Schiffe der United States Navy

Massachusetts ist des Weiteren der Name von:
 Massachusett, einer Gruppe heute ausgestorbener Indianerstämme
 (4547) Massachusetts, eines Asteroids des Hauptgürtels